Radnet oder rat-net steht für

 RADNET (Flugverkehr), Name des zivilen Radardatennetzes der Deutschen Flugsicherung.
 rad-net.de, Internet-Portal für Radsport und amtliches Organ vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und dessen offizielle Mitteilungen, Bekanntmachungen und Ausschreibungen
 rad-net Rose Team, 2013 vom  Bund Deutscher Radfahrer (BDR) in Hagen gegründetes Radsportteam

Abkürzung